L'Assommoir (1876), roman français de la série des Rougon-Macquart d’Émile Zola ;
 L’Assommoir (1909), moyen métrage muet français d’Albert Capellani ;
 L’Assommoir (1921), moyen métrage muet français de Maurice de Marsan et Charles Maudru
 L’Assommoir (1931), film américain de D. W. Griffith ;
 L'Assommoir (1933), film français de Gaston Roudès ;
 L’Assommoir (1978-1985), revue libertaire française fondée en 1978.